A megyeszintű város (县级市) vagy megyeszintű település a Kínai Népköztársaság megyeszintű közigazgatási egysége. A megyeszintű városok általában prefektúraszintű települések irányítása alá tartoznak, jóllehet néhány közvetlenül a tartomány szint alá tartozik.

A megyeszintű városok többségét az 1980–1990-es években hozták létre a korábbi megye megjelölés helyett.

A megyeszintű városok olyan városok (kínai: 市, pinjin: si), illetve megyék (kínai: 县, pinjin: hszian), amelyekben a törvénykezést összeolvasztották. Ezáltal ezek egyszerre városok, települési és megyei egységek, amelyek egyben a prefektúrák közigazgatási egységeit jelentik.

A megyeszintű városok a szó szoros értelmében véve nem városok, ugyanis általában vidéki területeket is tartalmaznak, amelyek a városi és beépített részek területének sokszorosa. Ez amiatt van, mivel a megyéket felváltó megyeszintű városok olyan közigazgatási egységek, amelyek magukba foglalnak városokat, falvakat és egyéb vidéki földeket. Úgy szokták megkülönböztetni a megyeszintű városokat a bennük lévő tényleges városoktól, hogy a „sicsü” (市区), azaz „városi terület” kifejezést teszik hozzá a névhez.

Hasonló területi elnevezések más országokban

Franciaországban a megyeszintű város megfelelője az agglomerációs község.

Jóllehet nyugaton nem jellemző a több várost magába foglaló város gondolata, Ausztrália néhány részén hasonló elnevezést használnak bizonyos helyi önkormányzati területeken. Például Új-Dél-Wales-ben az ilyen területi egységet gyakran nevezik „városnak” (a hagyományosabb "shire" helyett), amelyek több várost is tartalmaznak. Például a Kék-hegység városa több városból áll (Katoomba, Springwood, stb.).

A kanadai Ontario államban nagy városokat összevonták külvárosokkal, kisebb városokkal, községekkel, falvakkal és egyéb területekkel, amelyek hatalmas méretűre duzzadtak és a „települési kormányzat” (municipal government) elnevezést kapták. Az összevonás részben gazdasági célzattal történt, hogy ne legyen minden egyes településnek saját tűzoltósága, egészségügye, és egyéb szociális szolgáltatása.

A megyeszintű városok listája Kínában
2020 júniusáig 391 megyeszintű város található Kínában:

Alprefektúra-szintű városok
Az alprefektúra-szintű város megyeszintű város, amelynek közigazgatási hatalma megközelíti a prefektúraszintű városokét. Ezek közé tartozik például Hsziantao (Hupej), Csiancsiang (Hupej), Tianmen (Hupej) és Csijüan (Honan).

Kapcsolódó szócikkek 
 A Kínai Népköztársaság közigazgatási egységei
 A Kínai Népköztársaság megyéi
 Prefektúraszintű város
 Kínai városok listája

Kína közigazgatási egységei
Kína települései
A Kínai Népköztársaság megyeszintű egységei